Cuq ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Cuq (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
Cuq (Tarn) im Département Tarn
Cuq-Toulza im Département Tarn

Cuq ist der Familienname folgender Personen:
 Édouard Cuq (1850–1934), französischer Rechtshistoriker
 Henri Cuq (1942–2010), französischer Politiker der Union pour un mouvement populaire (UMP)